La Superliga A 2004-2005 è stata la 14ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Poule retrocessione

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005